Нагольна — річка в Україні, ліва притока Міусу.
 Нагольна — річка в Україні, ліва притока Красної.
 Нагольна — річка в Росії, права притока Повної.
 Нагольна — річка в Росії, ліва притока Большої.